Дми́трий Дми́триевич Васи́льев:
 Васильев, Дмитрий Дмитриевич (1945—2003) — российский монархист, актёр, лидер Национально-патриотического фронта «Память».
 Васильев, Дмитрий Дмитриевич (1946—2021) — российский востоковед, тюрколог.